Су́здальская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Суздальская улица — улица в Москве.
 Суздальская улица — улица в Балашихе
 Суздальская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Суздальская улица — улица в Перми.
 Суздальская улица — прежнее название Суздальского проспекта в Санкт-Петербурге.
 Суздальская улица — улица в Сочи.
 Суздальская улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Суздальская улица — улица в Донецке.

См. также 
 Суздальская
 Суздальский проспект (значения)
 Суздальское шоссе